Plaats in Indonesië
 Pucung (Girisubo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pucung (Bancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Pucung (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pucung (Kismantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pucung (Tirto), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pucung (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Pucung (Kotabaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java